Špilberk je místopisné jméno s několika významy:
 Špilberk – hrad v Brně
 Špilberk (katastrální území) – zrušené katastrální území v Brně
 Park Špilberk – městský park kolem hradu Špilberk v Brně
 Špilberk (ulice v Brně) – ulice v Brně, kolem hradu
 Špilberk – ulice v Darkovicích v okrese Opava
 Špilberk (geomorfologický okrsek) – geomorfologický okrsek v Brně
 Špilberk (Bobravská vrchovina) – vrch (289 m n. m.) v Brně, na němž se hrad nachází
 Špilberk (Hornosvratecká vrchovina) – vrch (654 m n. m.) u obce Ústup v okrese Blansko
 Špilberk (Jevišovická pahorkatina) – vrch (361 m n. m.) u vesnice Polánka v okrese Znojmo
 Špilberk (Křemešnická vrchovina) – vrch (690 m n. m.) u obce Opatov v okrese Jihlava
 Špilberk (Křižanovská vrchovina) – vrch (566 m n. m.) u obce Kostelec v okrese Jihlava
 Špilberk (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Třebíč

přenesený význam
 Mezinárodní hudební festival Špilberk